Le championnat du Brésil de football 1995 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. Botafogo remporte le championnat.

Première étape

Tour 1

Groupe A

Groupe B

Tour 2

Groupe A

Groupe B

1/2  finales 
 Cruzeiro 1-1 ; 0-0 Botafogo
 Fluminense 4-1 ; 2-5 Santos

Finale 
 Botafogo 2-1 ; 1-1 Santos
Botafogo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1995
Brésil
Sport au Brésil en 1995